Чо́рли ():

 Чорли — город в Великобритании, графство Ланкашир.
 Чорли (район) — район со статусом боро в графстве Ланкашир.

Персоналии 
 Чорли, Генри (1808—1872) — английский литератор и критик.
 Чорли, Ричард (1927—2002) — английский географ, геоморфолог.

Прочее 
 Чорли (футбольный клуб) — английский футбольный клуб.